Maciej Aleksander Sołtyk (1679–1749) – biskup pomocniczy chełmiński
 Maciej Sołtyk (zm. 1780) – kasztelan warszawski
 Maciej Sołtyk (1720–1802) – wojewoda i kasztelan sandomierski
 Maciej Kajetan Sołtyk (zm. 1804) – sekretarz wielki koronny, kanonik krakowski